Pseudosopubia är ett släkte av snyltrotsväxter. Pseudosopubia ingår i familjen snyltrotsväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Snyltrotsväxter
Pseudosopubia